Самылово — название населённых пунктов в России:

 Самылово — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Самылово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Самылово — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Самылово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Самылово — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Самылово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Самылово — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Самылово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

 Большое Самылово — деревня в Сивинском районе Пермского края.